«Метеор-убийца» («Убийца-метеор», «Метеоры-убийцы»; , , букв. с кит. «Ветер, дождь, пара метеоров») — фильм с боевыми искусствами, снятый режиссёром Ло Вэем в 1976 году.

Сюжет 

Средневековый Китай. Великий герой, непобедимый воин-аскет Метеор (Мэй, Убийца-метеор, Джимми Ван) скитается, побеждая зло, по всему Китаю.

Лучшие бойцы склоняются перед ним и приносят ему дары за уроки, преподанные им, а побежденные злодеи и исправившиеся воры приносят в жертву свои пальцы и сокровища богачей, в знак покорности и исправленности. Он живёт в лесу, питаясь дарами природы, избегая людных трактиров, ибо у него «491 враг», а сам он убивать не любит.

В ответ на восхищенное восклицание, что он, поистине, может убить человека даже соломинкой, герой говорит: «Убивать не сложно, сложно — не убивать». В ответ на вопрос, не испытывает ли он тягот от жизни в поле и не скучает ли по удобствам трактиров, он говорит: «У меня прекрасная жизнь, в лесу есть 3000 видов растений, которыми можно питаться. Небо — мое одеяло, земля — моя кровать».

Его главное оружие — «Убийца-метеор», двусторонняя булава, поражающая врагов огнём с неба. Метеор не использует это оружие часто, только в случае крайней нужды, в остальное время он хранится в чехле у него на плече. Он сам видел его в бою лишь дважды.

Однажды к Метеору приходит хитрый слуга могущественного лорда, сильнейшего бойца, которого слуга, сам мастер боевого искусства (его зовут «Меч грома»), зовёт «Бессмертным метеором» (Хуа Убин, Джеки Чан). Громовой мечник дарит Убийце-метеору мешочек драгоценного жемчуга, в обмен на разрешение взглянуть на его чудо-оружие, и затем предлагает Метеору познакомиться со своим господином. Бессмертный метеор убеждается, что перед ним действительно легендарный герой, испытав его силу внезапным нападением. Он просит Убийцу-метеора, чтобы тот убил его жену, госпожу Бурю, которая отравила его, и дает ему противоядие раз в год, держа таким образом в полном подчинении. Её охраняют 4 сильнейших фаворита, владеющие колдовством. В награду Бессмертный метеор предлагает герою свою дружбу. Убийца-метеор соглашается, но говорит, что ему не нужна дружба Бессмертного метеора, а сделает он работу потому, что ему так хочется.

Убийца-метеор погружается в водоворот лжи, интриг, предательства, и сражений, чтобы выяснить, что за могущественное зло стоит за этой историей. Скоро выясняется, что Убийца-метеор вовсе не так независим, как всем кажется. На пути ему предстоит встреча со своим прошлым.

В ролях

Съёмочная группа 

 Компания: Lo Wei Motion Picture Co.
 Продюсер: Сюй Лихуа
 Исполнительный продюсер: Ло Вэй
 Режиссёр: Ло Вэй
 Сценарист: Гу Лун
 Ассистент режиссёра: Сюй Сяолун, Чиу Лоукон
 Постановка боевых сцен: Чэнь Синьи
 Редактор: Куок Тхинхун
 Грим: Чэнь Ши
 Оператор: Чэнь Чжунъюань, Чэнь Цинцюй
 Композитор: Чау Фуклён

Оценки 

Подавляющим большинством кинокритиков и изданий «Метеор-убийца» был воспринят негативно.

Интересные факты 

 Это один из немногих фильмов в карьере Джеки Чана, где он сыграл отрицательного персонажа.

Примечания

Ссылки 
 Официальный трейлер на YouTube
 «Метеоры-убийцы» на сайте Hong Kong Movie DataBase

Фильмы-боевики Тайваня
Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы Lo Wei Motion Picture Company
Фильмы-триллеры Гонконга
Фильмы-триллеры Тайваня
Фильмы о Китае
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Китая 1976 года